Пётр Глушко́в:
 Глушков, Пётр Аркадьевич (1880—1937) — доктор медицины, профессор, первый заведующий кафедрой одонтологии медицинского факультета Казанского университета.
 Глушков, Пётр Васильевич (1923—1994) — советский работник электротехнической промышленности, Герой Социалистического Труда.
 Глушков, Пётр Иванович (1900—1983) — советский хозяйственный деятель.